St-Marcel steht für die französischen Marcelluskirchen:

 St-Marcel (Paris)
 Kloster Saint-Marcel (Saône)
 St-Marcel (Zetting)

Siehe auch:
 Saint-Marcel